Fantaisie pour violon et piano d'Arnold Schönberg
 Fantaisie pour violon et piano de Franz Schubert